Przymiarki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Przymiarki, village

dans la voïvodie de Lublin
 Przymiarki, village du powiat de Biłgoraj
 Przymiarki, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
 Przymiarki, village de la gmina de Urszulin 
 Przymiarki, village de la gmina de Wola Uhruska 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Przymiarki, village du powiat de Świdwin
 Przymiarki, village de la gmina de Myślibórz 
 Przymiarki, village de la gmina de Barlinek 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Przymiarki, village